Ukrzyżowanie (również Ukrzyżowanie z dwoma  Aniołami, Madonną i świętymi Hieronimem, Magdaleną i Janem Ewangelistą – dzisiaj nazywane także Ukrzyżowaniem Monda od nazwiska ostatniego kolekcjonera, posiadającego dzieło) - obraz Rafaela Santi przedstawiający ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa

Dzieło powstało w latach 1502-1503. Można na nim dostrzec duży wpływ Pietro Perugino na twórczość Rafaela Santi - w postaciach Madonny i trojga świętych (Hieronima, Magdaleny i Jana Ewangelisty).

Bibliografia 
 Rizatti M. S., Geniusz sztuki Rafael, Krajowa Agencja Wydawnicza 1990.

Jezus Chrystus na obrazach
Maria Magdalena na obrazach
Matka Boska na obrazach
Motyw ukrzyżowania na obrazach
Obrazy Rafaela
Święty Hieronim ze Strydonu na obrazach
Święty Jan Ewangelista na obrazach